Жоао -{VI}- (, 1767-1826) је био краљ Уједињеног Краљевства Португалије, Бразила и Алгарвеса (касније само краљ Португалије и Алгарвеса пошто је Бразил добио независност 1825) од 1816. до 1826. године.

Биографија 

Жоао -{VI}- је рођен 13. маја 1767. године у Лисабону као други син Педра -{III}- и Марије I.

Његова мајка је 1777. године наследила трон Португалије. Жоаоов старији брат Жозе је умро 1788. у својој 18. години. Тада је Жоао постао престолонаследник и добио титулу принца Бразила. Године 1799. Жоао је као приц регент преузео власт у земљи од своје мајке, због њене болести. 

У 1807, Португалију је напала Француска. На инсистирање Британије, краљевска породица је избегла у Бразил у пратњи Британске морнарице. Двор у егзилу је у том периоду пребачен у Рио де Жанеиро. Након смрти своје мајке, краљице Марије -{I}-, Жоао -{VI}- је 20. марта 1816. постао краљ Португалије. Он је наставио да живи у Бразилу, кога је годину дана раније уздигао на ниво краљевства 16. децембра 1815.

Последица незадовољства у Португалији била је мирна револуција 24. марта 1820, након чега се Жоао вратио у Португалију и напокон 1821. је прихватио нову владу Бразила. Ипак, 1822. године његов син и престолонаследник Педро је прогласио себе за независног цара Бразила. У међувремену, Жоао је имао проблема и са млађим сином Мигелом. Он је године 1821. и 1823. подизао буне против свог оца, што је резултовало његовим претеривањем из Португалије 1824. године.

Жоао -{VI}- је умро 10. марта 1826. године у Лисабону.

Потомци 
Жоао -{VI}- се 1785. године оженио Карлотом од Шпаније и са њом је имао деветоро деце:
 Марија Тереза (1793—1874)
 Франсиско (1795—1801)
 Марија Изабела (1797—1818), која се удала за Фердинанда VII, краља Шпаније
 Педро (1798—1834), цар Бразила
 Марија Франческа (1800—1834)
 Изабел Марија (1801—1876)
 Мигел I од Португалије (1802—1866), познат као Мигел Узурпатор, краљ Португалије 1826—1834.
 Марија (1805—1834)
 Ана де Хесус Марија (1806—1857)

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1767.
Умрли 1826.
Краљеви Португалије